Волосков — фамилия; имеет женскую форму Волоскова.
 Волосков, Алексей Яковлевич (1822—1882) — русский художник.
 Волосков, Алексей Владимирович — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации (2014).
 Волосков, Владимир Васильевич (1927—1973) — советский прозаик.

См. также 
 Волосково